Кубок России по кёрлингу среди мужчин 2018 проводился с 3 по 9 декабря 2018 года в городе Сочи на арене Кёрлингового центра «Ледяной куб». Турнир проводился в ??-й раз.

В турнире принимали участие 16 команд.

Обладателями Кубка стала команда «Краснодарский край 1» (Сочи; скип Сергей Глухов), победившая в финале команду «Москвич-МКК» (Москва; скип Вадим Раев). Третье место заняла команда «Адамант - Санкт-Петербург 1» (скип Алексей Тимофеев).

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 2 группы (А, Б) по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 2 очка, за поражение — 1 очко, за неявку на матч (техническое поражение) — 0 очков. Затем 4 команды, занявшие в группах 1-е и 2-е места, выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе. Сначала команды встречаются в полуфиналах (1-е место группы А со 2-м местом группы Б и 1-е место группы Б со 2-м местом группы А); победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места. В итоговой классификации команды, не вышедшие в плей-офф, ранжируются по месту, занятому в группе, а между командами, занявшими одинаковые места, по результату тестовых бросков в дом (ТБД, , в сантиметрах, команда с меньшим результатом занимает более высокое место). Все матчи играются в 8 эндов.

Команды

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано по московскому времени (UTC+3).

Групповой этап

Группа A

Группа Б 

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 8 декабря, 18:00

Матч за 3-е место. 9 декабря, 10:00

Финал. 9 декабря, 10:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 2018 Russian Men's Curling Cup - Curlingzone
 Видео: канал "Russian Curling TV" на YouTube
  (комментатор: Владимир Локотков)
  (комментатор: Владимир Локотков)

См. также 
 Кубок России по кёрлингу среди женщин 2018
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2018

2018
Соревнования по кёрлингу в Сочи
Спорт в России в 2018 году
Декабрь 2018 года
2018 год в Краснодарском крае